Bain kan syfta på:

 Bain (auktor) – en auktorsförkortning för flera personer
 Bain (efternamn) – ett efternamn samt personer med namnet
 Bain (Midgård) – en rollfigur i Hobbiten
 Bain & Company – ett amerikanskt multinationellt management consulting företag
 Bain Capital – ett amerikanskt finansmarknadsbolag

Geografi

Antarktis 
1 Bain (berg),

Frankrike 
2 Bain-de-Bretagne, kommun i departementet Ille-et-Vilaine,

Iran 
3 Ben (stad i Iran), Chahar Mahal och Bakhtiari, 
 Ben (shahrestan), delprovins i Iran

Liberia 
4 Bain (klan), Nimba County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Liberiaförgreningar